Ала́стор ():

 учасник Троянської війни, син Нестора й Хлоріди, якого вбив Одіссей;
 один із синів Нелея;
 один із чотирьох коней Плутона;
 демон помсти.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів